-drecht, toponymisch deel van meerdere plaatsnamen
Drecht (rivier), een rivier in Nederland
Drechtsteden, een Zuid-Hollandse streek
voorde (doorwaadbare plaats), doorwaadbare oversteekplaats in een rivier
Gerard van Drecht (1879-1963), Nederlands architect
 Jan van Drecht (1932), Nederlands voetballer

Zie ook 

 Drecht en Vecht, een voormalig Nederlands waterschap
 Fort aan de Drecht, een fort in de Nederlandse gemeente Uithoorn